La place du Théâtre peut faire référence à plusieurs places :
 Place du Théâtre à Dijon ;
 Place du Théâtre à Lille ;
 Place du Théâtre à Luxembourg ;
 Place du Théâtre à Moscou ;
 Place du Théâtre à Rotterdam ;
 Place du Théâtre à Saint-Pétersbourg ;
 Place du Théâtre à Tallinn ;
 Place du Théâtre à Varsovie.

Théâtre Place